ARHGAP31 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 444 амінокислот, а молекулярна маса — 156 985.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у клітинних контактах, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Активатори ГТФ-аз